Fallen Angels steht für:

 Fallen Angels (1995), Spielfilm von Wong Kar-Wai
 Fallen Angels (2002), US-amerikanischer Horrorfilm
 Fallen Angels (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1993–1995)
 Fallen Angels (Album), Studioalbum von Bob Dylan (2016)
 späterer Name der schwedischen Thrash-Metal-Band Fallen Angel (Band)

Siehe auch:
 Fallen Angel